Municipio de Lexington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lexington (condado de Davidson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davidson.
 Municipio de Lexington (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Lexington (condado de Scott, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Lexington (condado de Clark, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Lexington (condado de Johnson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Lexington (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Lexington (condado de Le Sueur, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Le Sueur.
 Municipio de Lexington (condado de Lafayette, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lafayette.
 Municipio de Lexington (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.